Аддо — фамилия. Известные носители:
 Аддо, Даниель Эшли (род. 1989) — ганский футболист.
 Аддо, Джозеф (род. 1971) — ганский футболист.
 Аддо, Марк (род. 1981) — белорусский футболист.
 Аддо, Отто (род. 1975) — ганский футболист, полузащитник.
 Аддо, Саймон (род. 1974) — ганский футболист
 Аддо, Эдмунд (род. 2000) — ганский футболист.
 Аддо, Эрик (род. 1978) — ганский футболист.